

Nom de famille 
 David Schildkraut (1925-1998), saxophoniste américain ;
 Joseph Schildkraut (1896-1964) acteur américain ;
 Joseph Schildkraut (1934-2006), psychiatre américain ;
 Rudolph Schildkraut (1862-1930) acteur américain.

Homonymie de patronyme
Patronyme américain